Ernst Köpf ist der Name folgender Personen:

*Ernst Köpf senior (* 1940), deutscher Eishockeyspieler
Ernst Köpf junior (* 1968), deutscher Eishockeyspieler
 Ernst Ulrich Köpf (* 1937), Professor für Forstpolitik und bis 2002 geschäftsführender Direktor des Instituts für Forstökonomie und Forsteinrichtung an der TU Dresden